Richard Alexander Fullerton Penrose ist der Name folgender Personen:

* Richard Alexander Fullerton Penrose (Physiker) (1827–1908), amerikanischer Physiker und Mediziner 
 Richard Alexander Fullerton Penrose, Jr. (R. A. F. Penrose, Jr.; 1863–1931), amerikanischer Geologe und Unternehmer